Литваки́ (от  — ли́твак или ли́твэк) — территориально-лингвистическая подгруппа ашкеназских евреев и исторически связанное с ними ортодоксальное течение в иудаизме, сформировавшиеся на территории Великого княжества Литовского.

Отличительные особенности

Язык 
Литваки как территориально-лингвистическая подгруппа ашкеназских евреев являются носителями северо-восточного, или литовского (, ли́твиш), диалекта языка идиш. Этот диалект был исторически распространён на территории большей части современной Белоруссии, Латвии, Литвы, в некоторых прилегающих районах России, Украины, Польши и частично Эстонии. Со времён Речи Посполитой, в связи с внутренним территориальным делением польско-литовского государства, этот ареал северо-восточного диалекта идиша в еврейских источниках соответственно именуется «Литвой» (, ли́тэ), а его историческая столица и центр еврейской культуры в регионе, Вильно (современный Вильнюс) — «Литовским Иерусалимом» (ашкеназский арамейский ירושלים דליטא, ерушола́йим д’ли́то).

Традиции 
Как этнолингвистическая подгруппа, евреи-литваки помимо собственного диалекта идиша и соответствующего ему произношения древнееврейского и арамейского языков, обладают также некоторыми отличительными особенностями традиционной кухни и приписываемых им черт характера.

В северных областях ареала проживания ашкеназских евреев (то есть в еврейской Литве, см. выше) хасидизм в период своего расцвета не получил широкого распространения, главным образом благодаря влиянию Виленского Гаона (в литовской традиции: рабби Элийоhу бен Шлеймэ Залмена), сторонников которого в противопоставлении приверженцам хасидизма называли миснагдим («протестующие»). Впоследствии литваками стали называть всех миснагдим (последователей Виленского Гаона, противников хасидизма) вне зависимости от их местонахождения и общинного происхождения.

История 
С середины XIX века последователями Виленского Гаона была развита собственная система религиозного образования, центрами которой стали иешивы Мира, Воложина и Поневежа, называемые обыкновенно иешивами (или ешиботами) литовского толка или направления. Уже в начале XX века филиалы этих учебных заведений начали появляться в Америке, а после разрушения традиционных центров религиозного образования литовских евреев и сами иешивы были воссозданы в США (штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси) и Израиле (Иерусалим и Бней-Брак). Эти иешивы объединяет традиционная литовская методика изучения Торы, разработанная в конце XIX — начале XX века.

Помимо собственно литовского течения в ортодоксальном иудаизме, среди литваков получили значительное распространение и хасидские династии специфически литвацкого происхождения — Хабад любавического толка (а также его ответвления — нежинское, старосельское, копустское (копысское) и другие), Карлинская-Столинская (Пинская-Карлинская), Слонимская, Койдановская, а также некоторые другие.

Связанные фамилии 
Ашкеназская фамилия Литвак (вариант: Литваков) обыкновенно давалась носителям северо-восточного еврейского диалекта, живущим вне его исторического ареала (чаще всего на Украине).

Современные духовные лидеры и религиозные авторитеты 
 Хазон Иш
 Элиэзер Менахем Шах
 Йосеф Шалом Эльяшив
 Аарон Йеуда Лейб Штейнман
 Хаим Каневский

См. также 
 Виленский гаон
 Миснагдим

Литература 
 Dov Levin, Adam Teller. The Litvaks: A Short History of the Jews of Lithuania. Berghahn Books, 2001.
 Alvydas Nikžentaitis, Stefan Schreiner, Darius Staliūnas, Leonidas Donskis. The Vanished World of Lithuanian Jews. Rodopi, 2004.
 Dovid Katz. Lithuanian Jewish Culture. Вильнюс: Baltos lankos, 2004.

Примечания 

Течения в иудаизме
Народы Литвы
Ашкеназы
Этнические группы по алфавиту
Иудаизм в Белоруссии